Отрю́ш ():

 Отрюш (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны
 Отрюш (река) — река во Франции, в департаменте Территория Бельфор